Ernst Weidner ist der Name folgender Personen:

* Ernst Weidner (Politiker) (1885–1956), deutscher Politiker (DDP, LDP)
 Ernst Friedrich Weidner (1891–1976), deutscher Altorientalist und Archäologe